Kopaniny – część miasta Kraków
 Kopaniny – historyczna osada na terenie Katowic

 Kopaniny – część kolonii Wolica-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce
 Kopaniny – część wsi Jastrzębice w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Kopaniny – część wsi Słupsko w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Kopaniny – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów 
 Kopaniny – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki 
 Kopaniny – część wsi Jerzmanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowski m, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Kopaniny – część wsi Łazy w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Kopaniny – część wsi Chorowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Kopaniny – część wsi Jeżówka w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Kopaniny – część wsi Zwola w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Kopaniny – część wsi Józefów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Kopaniny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Kopaniny – część wsi Dębowiec w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec
 Kopaniny – część wsi Łubienko w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Kopaniny – część wsi Wadowice Dolne w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Kopaniny – część wsi Bronów w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice
 Kopaniny – część wsi Pogórze w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Kopaniny – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów 
 Kopaniny – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice 
 Kopaniny – część wsi Kulczyzna w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Kopaniny – część wsi Wolica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Kopaniny – przysiółek wsi Wrzosówka w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Kopaniny – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Kopaniny – część wsi Korczyn w woj. świętokrzyskim, w pow. Kieleckim, w gminie Strawczyn
 Kopaniny – część wsi Kamienna Wola w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Kopaniny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Kopaniny – część wsi Skrzynki w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Kopaniny – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Kopaniny – skała w Zawierciu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej